Серена і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але не брали участі через вагітність Серени.

Катерина Макарова і Олена Весніна виграли титул, у фіналі перемігши Чжань Хаоцін і Моніку Нікулеску з рахунком 6–0, 6–0. Вперше з часів Вімблдону 1953 фінал цього турніру в жіночому парному розряді виграний всуху в обох сетах. Макарова і Весніна стали першими пострадянськими гравчинями, які виграли Вімблдон у жіночому парному розряді.

Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова намагалися завоювати четвертий титул Великого шолома підряд після перемог на Відкритому чемпіонаті США 2016, Відкритому чемпіонаті Австралії 2017 і Відкритому чемпіонаті Франції 2017. Але вони знялись з турніру перед своїм матчем 2-го кола, запланованим на 7 липня, через серйозну травму коліна Маттек-Сендс, якої та зазнала напередодні в матчі 2-го кола в одиночному розряді.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Women's Doubles Draw 
 Вімблдонський турнір 2017 - Ladies' Doubles Draw 
 

Вімблдонський турнір
2017 у тенісі